Ел Потреро Гранде има више значења:

 Ел Потреро Гранде, Ел Пар (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потреро Гранде (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро Гранде (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потреро Гранде (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро Гранде (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Потреро Гранде (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потреро Гранде, Панијагва (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику